Унгудул — деревня в Нижнеудинском районе Иркутской области

География 
Деревня находится в 110 км от Нижнеудинска и в 8 км от Катарбея.

История 
Первые жители появились в селе в 1907 году.

Начальная школа ликвидировна в 2003 году.

Население 
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года население НП составило 60 человек.

Власть 
Деревня в административном плане относится к Катарбейскому муниципальному образованию Нижнеудинского района
Иркутской области

Примечания 

Населённые пункты Нижнеудинского района